Василий Костин:
 Костин, Василий Иванович (1910―1953) ― советский педагог, математик
 Костин, Василий Николаевич (1914—2007) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Василий (Костин) (1938—1999) — епископ Румынской православной церкви.